Spree kan avse:

 Spree – en flod i Tyskland
 Honda Spree – en scoter från Honda 
 SPREE – ett forskningsinstitut på University of New South Wales, se School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering

Se även
 Spree Lake
 Spree Creek